Mazatán ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

*Municipio Mazatán (Chiapas)
Municipio Mazatán (Sonora)